Quentin Lazzarotto, né le  à Saint-Claude, dans le Jura, est un réalisateur français.

Il a étudié à l'École supérieure d'études cinématographiques à Paris, à l'Université Sorbonne-Nouvelle, et à l'Université du Sussex en Angleterre.

Films scientifiques 
Soutenu par Cédric Villani, mathématicien français  directeur de l'Institut Henri-Poincaré entre 2009 et 2017, Quentin Lazzarotto réalise plusieurs films documentaires pour le cinéma et la télévision. 

En 2015, le documentaire Einstein et la Relativité Générale, une histoire singulière, co-écrit avec le physicien Jean-Philippe Uzan et l'historien Jean Eisenstaedt est diffusé sur RMC Découverte, Planète + , la ZDF allemande, et Amazon Prime Vidéo. Remarqué par la critique, il rassemble de grands physiciens internationaux proches d'Einstein : Roger Penrose, Jocelyn Bell, Thibaut Damour, Carlo Rovelli. L'acteur Alexandre Astier prête sa voix au physicien de renom. Sélectionné dans plusieurs festivals, le film fait la clôture à Mexico d’un  événement scientifique mondial, l’Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière, qui avait été proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies.

En 2016, Le Graveur de mathématiques, un portait poétique de l'artiste graveur Patrice Jeener, est sélectionné au Festival de La Rochelle, Roma Cinemadoc et le New York Independant Film Festival.

En 2019, le long-métrage documentaire Man Ray et les équations shakespeariennes, fait son avant-première au Festival du film Grolandais à Toulouse (Fifigrot) et sa première au Festival Pariscience à Paris. Le film explore de manière visuelle et artistique la rencontre entre le surréaliste Man Ray et le monde des mathématiques.

En 2021 il réalise une partie des films qui constituent l'exposition permanente de la Maison Poincaré, nouveau musée dédié aux mathématiques à Paris.

Fiction et cinéma 

Après des productions de jeunesse dans sa région natale du Haut-Jura, Quentin Lazzarotto rencontre en 2018 le cinéaste Werner Herzog lors d'un atelier au cœur de la jungle amazonienne, dans la région de Puerto Maldonado au Pérou. Conseillé par le réalisateur, Quentin Lazzarotto écrit et réalise le court-métrage Carlito part pour toujours (Carlito se va para siempre). Le film raconte de manière silencieuse la fuite d'un jeune homme s'échappant de son village indigène. Il est tourné avec la population locale de la Communauté de Palma Real, dans leur langue : le dialecte Ese Ejja.

Carlito part pour toujours connaîtra un grand un succès international, notamment sélectionné au Tribeca Film Festival à New York, au BFI Flare: London LGBT Film Festival, au Festival du Film court en Plein air de Grenoble, au Outfest Film Festival de Los Angeles, au Festival Chéries-Chéris à Paris, et au prestigieux Iris Prize. Il remporte le prix du meilleur court-métrage international au Festival de San Diego. Le film fait partie du programme international du British Council : FiveFilms4freedom en 2019 qui diffuse la culture LGBT à travers le monde. En France, le film est diffusé sur France 3 et Universciné, et sur Amazon Prime Video à l'international.

En 2021, son premier documentaire hors du champ scientifique est sélectionné en compétition officielle du Festival International du Film sur l'Art, le prestigieux ART FIFA, à Montréal. Il s'agit du film Régis Campo : Strange Beautiful Music consacré au compositeur de musique contemporaine Régis Campo. Le documentaire le montre dans les coulisses de ses concerts et lors de son élection à l'Académie des beaux-arts.

Livres et diffusion des connaissances scientifiques 
Quentin Lazzarotto crée en 2014, avec Cédric Villani, Jean-Philippe Uzan et Isabelle Gibbal-Hardy le ciné-club Univers Convergents : Science - Fiction - Société, au cinéma le Grand Action à Paris. Ce ciné-club mensuel a ceci de particulier qu'il fait intervenir des scientifiques qui viennent débattre du sujet du film. Celui-ci est choisi parce que son histoire ou son univers explore les liens entre un sujet scientifique et son impact dans la société. Le ciné-club est un succès populaire et bénéficie de relais dans la presse depuis sa première édition.

Depuis 2016, Quentin Lazzarotto programme la sélection cinéma du Festival d'Astronomie de Fleurance, rendez-vous européen de la discipline. Il rejoint en 2022 le comité de programmation du Festival, et crée le Festival du Film de Fleurance, destiné aux films touchant les sciences sous un angle original.

Il donne des conférences sur les liens qui unissent science et cinéma, au Grand Rex, ou avec l'astrophysicien Roland Lehoucq.

En 2021, il co-écrit l'ouvrage Dingue de maths, avec le mathématicien et spécialiste des statistiques Avner Bar-Hen. Cet ouvrage illustré publié par les éditions EPA, filiale de Hachette Livre, explore les mathématiques sous l'angle de la vie quotidienne. Il est le sujet d'une émission de La Méthode Scientifique sur France Culture. Le livre retrace l'histoire des mathématiques et dresse le portrait de mathématiciennes et mathématiciens dont Srinivasa Ramanujan, Florence Nightingale, Ada Lovelace, Roger Penrose, Etienne Ghys, Lynne Billard, Gérard Berry et Marie-Paule Cani. La préface est signée Cédric Villani.

En 2022, il co-fonde la société Good To Know Studio, dédiée à la diffusion des sciences. Dotée d'un comité scientifique interne, ce studio de production veut renouveler l'approche de la diffusion audiovisuelle du savoir, des sciences et de leur histoire.

Filmographie

Courts-métrages 
 2006 : Chloé (35 minutes)
 2007 : Combes froides (21 minutes)
 2010 : Créance particulière, co-réalisé avec Julien Calderone (17 minutes).
 2017 : Ceux qui restent, écrit par Emilie Lamotte et produit par Naika Films (13 minutes)
 2018 : Carlito part pour toujours (7 minutes)

Films documentaires 
 2013 : Lagrange (33 minutes), produit par l'Institut Henri-Poincaré, le CNRS et l'Unesco.
 2015 : Einstein et la Relativité Générale, une histoire singulière (52 minutes), produit par l'Institut Henri-Poincaré et Look at Sciences.
 2016 : Le Graveur de mathématiques (32 minutes), produit par l'Institut Henri-Poincaré.
 2018 : Mars, le 8ème continent, (mini-série) co-écrite avec Florence Porcel, produite par NextOriginals et Bonne Pioche Télévision, diffusée sur Youtube et soutenue par le CNC.
 2019 : Man Ray et les équations shakespeariennes (70 minutes), produit par l'Institut Henri-Poincaré, la Fondation Carrasso et la fondation Daniel Iagolnitzer.
2021 : Régis Campo : Strange Beautiful Music, produit par Avril Films et financé par Fimalac.
2022 : Tell Me (film collectif), réalisé par 20 réalisatrices et réalisateurs à travers le monde, produit par Karolina Veetamm, Tanya Marar - Kafka Films, Ettevaatlik Sten, SomeNobody productions, avec le soutien du Estonian Film Institute.

Livres 

 2021 : Dingue de maths, co-écrit avec le mathématicien Avner Bar-Hen, éditions EPA (Hachette Livre), 352 pages.

Distinctions

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en février 1988
Naissance à Saint-Claude (Jura)
Réalisateur français
Vulgarisateur scientifique
Étudiant de l'université Sorbonne Nouvelle
Étudiant de l'université du Sussex